Рада Рани Амбър Индиго Анунда Мичъл () е австралийска актриса. Тя е родена на 12 ноември 1973 година в Мелбърн. Започва актьорската си кариера в австралийски сапунени опери. Международна известност получава с главната си роля във филма на Уди Алън „Мелинда и Мелинда“ (2004).

Филмография

Външни препратки 

 

Австралийски актьори и актриси
Деца актьори
Родени в Мелбърн